

Cinema 
 Operazione Overlord (Overlord) – film del 1975 diretto da Stuart Cooper
 Overlord – film del 2018 diretto da Julius Avery

Personaggi immaginari 
 Overlord – supercriminale creato da Erik Larsen
 Overlord – personaggio dell'Universo Transformers
 Overlord – supercriminale dei fumetti Marvel Comics
 Overlord – malvagia entità soprannaturale del mondo di Ninjago: Masters of Spinjitzu

Videogiochi 
 Supremacy: Your Will Be Done (Overlord negli Stati Uniti) – strategico del 1990 sviluppato da Probe Software
 Overlord – simulatore di volo del 1994 per Amiga e PC sviluppato da Rowan Software
 Overlord – videogioco d'azione e avventura del 2007 per PC, PlayStation 3 e Xbox 360 
 Overlord: Dark Legend – per Nintendo Wii
 Overlord: Minions – per Nintendo DS

Altro 
 Operazione Overlord – operazione della seconda guerra mondiale
 Monte Overlord – vulcano estinto in Antartide
 Ariakon Overlord – pistola paintball
 Overlord – serie di light novel scritta da Kugane Maruyama e illustrata da so-bin